Мари Луиза Йованович (, род. 11 ноября 1958, Канада) — американский дипломат.

Главный заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии (2012—2013). Посол США в Киргизии (2005—2008), Армении (2008—2011) и на Украине (2016—2019). С 2019 — преподаватель Школы дипломатической службы (англ. — School of Foreign Service, SFS) Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Биография 
Мария Йованович — дочь Михаила Йовановича и Нади Йованович, в девичестве Феокритовой, бежавших из Советского Союза, а затем от нацистов. Она родилась 11 ноября 1958 года в Канаде, переехала в Коннектикут в возрасте трёх лет и стала натурализованным американским гражданином в возрасте восемнадцати лет. Она выросла, говоря по-русски.

В 1976 году Йованович окончила Кентскую школу в Коннектикуте, в которой её отец преподавал французский и русский языки, а мать — немецкий. Йованович получила степень бакалавра по истории и русскому языку в Принстонском университете в 1980 году. В 1980 году училась в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве.

После окончания университета работала в Нью-Йорке в рекламном бизнесе.

На дипломатической работе 
С 1986 года на дипломатической службе США. Работала в дипломатических представительствах США в Могадишо (Сомали), Лондоне (Великобритания), Москве (Россия) и Оттаве (Канада).

С мая 1998 по май 2000 года занимала должность заместителя директора отдела по делам России Государственного департамента США.

В 2001 году получила степень магистра в Национальном военном колледже Национального университета обороны.

С августа 2001 года по июнь 2004 года работала заместителем американского посла и была временным поверенным в делах на Украине. В 2002 году подняла вопрос о нарушении Украиной санкций против Ирака в связи с якобы осуществлённой продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Йованович утверждала, что кроме плёнок Мельниченко США якобы имели и другие доказательства этой сделки. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украинско-американских отношений.

С августа 2004 года по май 2005 года работала старшим советником заместителя государственного секретаря по политическим вопросам. Также работала международным советником и заместителем коменданта в школе национальной безопасности и ресурсной стратегии Университета национальной обороны им. Дуайта Эйзенхауэра и деканом Школы языковых исследований в Институте зарубежной службы Государственного департамента США.

В 2005 году назначена послом в Киргизию незадолго перед Тюльпановой революцией. В 2008 году её перевели на должность посла США в Армении, где она пробыла до лета 2011 года.

С 2012 года занимала пост главного заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

С 2 августа 2016 года по 20 мая 2019 года — посол США на Украине.

Отставка и участие в процессе импичмента Дональда Трампа 
Йованович покинула пост посла в мае 2019 года по личному требованию президента Трампа, обвинившего её в нелояльности.

11 октября она выступила на закрытых слушаниях в Конгрессе в рамках расследования, предваряющего объявление импичмента президента Трампа. Свою отставку Йованович назвала «невероятной и подозрительной», уточнив, что она была уволена «на основании… ни на чём не основанных и надуманных обвинений со стороны людей, которые руководствовались подозрительными мотивами». Она заявила, что обвинения в её «нелояльности» президенту Трампу распространял его личный адвокат Рудольф Джулиани и члены его ближайшего окружения:

Я не знаю, по каким причинам господин Джулиани решил объявить мне войну. Возможно, люди, связанные с ним, считали, что их личные финансовые амбиции пострадают из-за антикоррупционной политики, которую мы проводили на Украине.

Отставка Йованович и тот факт, что государственный секретарь Майк Помпео её по сути не защитил, вызвали критику карьерных американских дипломатов. По словам Уильяма Тейлора (бывшего посла США на Украине и временного поверенного в делах США на Украине, снова направленного в страну после отставки Йованович), в отношении Украины был организован «параллельный дипломатический канал», когда решения принимала не посол, а «люди с личными связями с Дональдом Трампом», что подрывает официальную политическую линию Госдепартамента.

16 декабря 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал сообщение в соцсети, обвинив Йованович в «намеренном препятствовании в выдаче американских виз украинцам, которые готовы дать показания о сговоре противников Трампа с украинскими властями». А также в том, что дипломат «дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала на вопросы конгрессменов на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа».

После отставки 

В 2019 году после возвращения из Киева Мари Йованович приняла предложение читать курс лекций в Школе дипломатической службы (англ. — School of Foreign Service, SFS) Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

31 января 2020 года Йованович ушла с дипломатической службы.

В конце февраля 2020 года стало известно, что Йованович заключила соглашение с издательством Houghton Mifflin Harcourt о написании книги, в которой будет, в частности, рассказываться о её работе на Украине и об обстоятельствах возвращения в США. По данным агентства Associated Press, планируется, что Йованович получит от издательства гонорар в размере не менее $1 млн. Книга будет опубликована не раньше весны 2021 года.

Примечания 
Примечания

Сноски

Ссылки 
 Биографическая справка на сайте Государственного департамента США
 Биография на сайте посольства США на Украине

Выпускники Кентской школы (Коннектикут)
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Национального военного колледжа
Преподаватели Джорджтаунского университета
Преподаватели Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)
Послы США в Киргизии
Послы США в Армении
Послы США на Украине